

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Axel Daeseleire, (1968- ), acteur belge néerlandophone ainsi qu'un dj ;
 Dimitri Daeseleire, (1990- ), joueur de football belge ;

Homonymie
Homonymie de patronyme